4-й чемпионат Узбекистана по футболу 1995 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 26 клубов) со 2 апреля по 26 ноября 1995 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». По 6 лучших команд из каждой группы вышли в Финальную группу и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу.

По 7 худших команд из каждой группы составили Группу выживания и боролись за сохранение места в Первой лиге. Результаты матчей клубов на Предварительном этапе учитывались в Финальной группе и в Группе выживания.

Участники

Предварительный этап

Группа «Запад»

Итоговая таблица

Группа «Восток»

Итоговая таблица

Финальная группа

Итоговая таблица

Группа выживания

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1995
 Вторая лига Узбекистана 1995
 Кубок Узбекистана 1995

Ссылки 
 Uzbekistan 1995 

1995
Спорт в Узбекистане в 1995 году